Possum peut faire référence à :

Zoologie 
 « Possum », nom vernaculaire donné localement à des opossums, notamment : 
 le Phalanger-renard ou Opossum d'Australie (Trichosurus vulpecula).
 Possum à queue en anneau (Pseudocheirus peregrinus)
 Possum pygmée (Burramyidae)
 Possum pygmée à longue queue (Cercartetus caudatus)

Prénom 
 Possum Bourne (1956-2003), pilote de rallye néo-zélandais

Divers 
 Possum, réseau clandestin franco-belge de résistance